Морріс:

Персоналії

Підприємства
Morris Motors

Географічні об'єкти

Морріс (Манітоба)

Морріс (округ, Канзас)
Морріс (округ, Нью-Джерсі)
 Морріс — місто, штат Алабама
 Морріс — місто, штат Коннектикут
 Морріс — місто, штат Іллінойс
 Морріс — місто, штат Міннесота
 Морріс — місто, штат Нью-Йорк
 Морріс — місто, штат Оклахома
 Морріс — місто, штат Вісконсин
 Морріс Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Морріс — селище, штат Нью-Йорк
 Морріс Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Морріс Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Морріс Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Морріс Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Морріс Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія

Морріс (Джорджія)
Морріс (Індіана)

Див. також 
 Моріс